Taapsee Pannu (New Delhi, 1 augustus 1987) is een Indiaas actrice die voornamelijk in Hindi en Telugu films speelt.

Biografie 
Taapsee Pannu was voor haar filmcarrière werkzaam als softwareprogrammeur, samen met wat vrienden ontwikkelde ze als schoolopdracht de app FontSwap die toen een van de eerste in zijn soort was. Deze app werd echter nooit uitgebracht door de langdurige proces om het te lanceren.

In 2008, toen ze nog in haar opleiding zat, deed Taapsee auditie voor de Femina Miss India verkiezingen en trok hiermee de aandacht van de filmwereld. Twee jaar later, in 2010, maakte ze haar debuut in de Telugu film Jhummandi Naadam. Haar Bollywood debuut maakte ze in 2013 met Chashme Baddoor.

Ze had al de wens om actrice te worden, zo ook haar moeder, het was haar vader die haar liever als programmeur zag. Ze stelde voor een jaar te doen wat zij graag wilde; als het niet lukte zou ze haar vaders wil opvolgen. Ze ruilde haar baan als softwareprogrammeur in voor films en nu is er geen omkijken meer naar, zo claimt ze.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur